Saint-Jory ist die Bezeichnung folgender Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Jory, Département Haute-Garonne

mit Namenszusatz:
 Saint-Jory-de-Chalais, Département Dordogne
 Saint-Jory-las-Bloux, Département Dordogne